Haut conseil du dialogue social peut désigner :

 Haut conseil du dialogue social, une institution française rattachée aux services du ministre du Travail
 Haut conseil du dialogue social, une institution sénégalaise nationale dédiée au dialogue social